USS Anzio puede referirse:
 al USS Anzio (CVE-57), portaaviones de escolta de la clase Casablanca; o
 al USS Anzio (CG-68), crucero de la clase Ticonderoga.